Населённые пункты медье Пешт, Венгрия:

Города 
 Абонь
 Альбертирша
 Асод
 Биаторбадь
 Будаэрш
 Будакеси
 Вац
 Верешедьхаз
 Вечеш
 Вишеград
 Гёд
 Гёдёллё
 Дабаш
 Дунаваршань
 Дунакеси
 Дунахарасти
 Дьёмрё
 Дьяль
 Иллё
 Киштарча
 Маглод
 Монор
 Надьката
 Надькёрёш
 Надьмарош
 Оча
 Пецель
 Пилиш
 Пилишвёрёшвар
 Помаз
 Рацкеве
 Сазхаломбатта
 Сентендре
 Сигетсентмиклош
 Сигетхалом
 Соб
 Тёкёль
 Тёрёкбалинт
 Тура
 Фот
 Цеглед
 Эркень
 Эрд

Посёлки и деревни 
 Альшонемеди
 Апай
 Апорка
 Ача
 Баг
 Бернецебарати
 Бенье
 Будайенё
 Будакалас
 Будьи
 Валько
 Вашад
 Вацдука
 Вацегреш
 Вацхартьян
 Вацкишуйфалу
 Вацратот
 Вацсентласло
 Вамошмикола
 Верёце
 Вершег
 Гальгадьёрк
 Гальгахевиз
 Гальгамача
 Гомба
 Дансентмиклош
 Дань
 Деледьхаза
 Дёмшёд
 Диошд
 Домонь
 Дунабогдань
 Зебегень
 Жамбек
 Жамбок
 Иклад
 Инарч
 Ипойдамашд
 Ипойтёльдьеш
 Ирём
 Ишасег
 Кава
 Какуч
 Кеменце
 Керепеш
 Карталь
 Кёрёштететлен
 Кока
 Кошд
 Кишкунлацхаза
 Кишмарош
 Кишнемеди
 Кишороси
 Кочер
 Кошпаллаг
 Леаньфалу
 Леткеш
 Лорев
 Майошхаза
 Макад
 Марианостра
 Микебуда
 Менде
 Модьород
 Монориэрдё
 Надьбёржёнь
 Надьковачи
 Надьтарча
 Ньяредьхаза
 Ньяршапат
 Панд
 Пать
 Пенц
 Пербаль
 Перёчень
 Петери
 Пилишборошьенё
 Пилишчаба
 Пилишьясфалу
 Пилишсанто
 Пилишсентиван
 Пилишсенткерест
 Пилишсентласло
 Почмедьер
 Пуставач
 Пустазамор
 Пюшпёкхатван
 Пюшпёксиладь
 Рад
 Реметесёлёш
 Шоймар
 Шошкут
 Шульшап
 Сада
 Сентлёринцката
 Сентмартонката
 Сигетбече
 Сигетчеп
 Сигетмоноштор
 Сигетсентмартон
 Сигетуйфалу
 Сокойя
 Сёд
 Сёдлигет
 Тахитотфалу
 Такшонь
 Татарсентдьёрдь
 Таборфальва
 Тапиобичке
 Тапиодьёрдье
 Тапиошаг
 Тапиосечё
 Тапиоселе
 Тапиосентмартон
 Тапиосёлёш
 Тарнок
 Тельки
 Теша
 Тиннье
 Тоальмаш
 Тёк
 Тёртель
 Уйхартьян
 Уйлендьель
 Уйсильваш
 Ури
 Фармош
 Фельшёпаконь
 Халастелек
 Херцегхалом
 Хернад
 Хевиздьёрк
 Цегледберцель
 Чемё
 Чевхараст
 Чобанка
 Чомад
 Чёмёр
 Черёг
 Чёвар
 Эрботтьян
 Эрдёкертеш
 Эчер
 Яскарайенё

 
Пешт